Christian eller Christen Lund er navnet på flere personer:

 Christian Madsen Lund (1624-1691) – dansk justitiarius
 Christian Frederik Lund (justitsråd) (1780-1852), justitsråd
 Christen Lund (1789-1845) – dansk deputeret i Rentekammeret
 Christian Lund (embedsmand) (1836-1894) – dansk kontorchef
 Christen Th. Lund (1869-1958) – dansk provst
 Christian Lund (direktør) (1920-2001) – dansk direktør og generalkonsul
 Christian Lund (professor) (født 1962) – professor i udviklingsstudier, Københavns Universitet
 Christian Lund (redaktør), (født 1969) dansk redaktør, museumsinspektør, litteraturfestivalleder m.m.
 Christian Lund (skuespiller) (født 1983) – dansk musicalperformer og skuespiller